Claxton – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Evans
 Claxton – miejscowość w Anglii, w  hrabstwie Durham
 Claxton – miejscowość w Anglii, w  hrabstwie Norfolk
 Claxton – miejscowość w Anglii, w  hrabstwie North Yorkshire